Чемпионат Исландии по футболу 1939 стал 28-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом в 11-й раз стал «Фрам».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1939 году
1939 год в Исландии